Сергей Быстров:
 Быстров, Сергей Алексеевич (род. 1957) — Президент Федерации триатлона России.
 Быстров, Сергей Иванович (род. 1959) — советский украинский шахтёр, Герой Украины.
 Быстров, Сергей Михайлович (1911—1936) — Герой Советского Союза.